Южное Дели () — округ на западе Дели (Национальной столичной территории Дели).

На территории округа расположено много исторических объектов, в частности руины некоторых из Семи исторических городов Дели: Мехраули, Сири, Туглакабада и Джаханпанаха, а также знаменитый комплекс Кутб-Минар. Также здесь находится известный бахаистский Храм Лотоса.

Ссылки 
 South Delhi  Maps of India
 Delhi Districts: Population & Population Density 
 South Delhi  Frommer’s

Округа Дели